D Train – gruppo musicale statunitense
 Una notte da matricole (The D Train) – film del 2015 diretto da Jarrad Paul e Andrew Mogel
 Vivarail D-Train – locomotive di proprietà della Vivarail